Cliff Richards (Belo Horizonte, 1964 –) brazil-amerikai képregényrajzoló. Legismertebb műve a Dark Horse Comics által havonta megjelentetett Buffyverse sorozat, ezen alapszik a Buffy, a vámpírok réme című film.

Jegyzetek

További információk 

   

1964-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Élő személyek
Amerikai képregényrajzolók
Brazil származású amerikaiak